Pfaundler von Hadermur ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Pfaundler von Hadermur (1839–1920), österreichischer Physiker
 Richard Pfaundler von Hadermur (1882–1959), deutscher Finanzwissenschaftler 
 Wolfgang Pfaundler (Edler von Hadermur; 1924–2015), österreichischer Volkskundler, Fotograf und Freiheitskämpfer